Битва при Кастильоне:
 Битва при Кастийоне (1453 год).
 Битва при Кастильоне (1706).
 Сражение при Кастильоне (1796).